Dulong ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Dulong (* 1922), französischer Historiker
 Louis Étienne Dulong de Rosnay (1780–1828), französischer General
 Magda von Dulong (1872–1950), deutsche Konzertsängerin
 Pierre Louis Dulong (1785–1838), französischer Physiker und Chemiker

Dulong steht für:
 Dulong, eine ethnische Minderheit in China, siehe Derung
 Dulong-Sprachen, eine kleine Untergruppe der tibetobirmanischen Sprachen
 Dulong (Maguan) (都龙镇), eine Großgemeinde im Kreis Maguan in der chinesischen Provinz Sichuan

Siehe auch:
 Dulon